Премия «Независимый дух» за лучший дебютный сценарий () — престижная кинопремия, вручающаяся с 1994 года сценаристам независимого фильма.

Победители и номинанты

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 Официальный сайт премии

Независимый дух
Премии за сценарий
Награды за дебютное литературное произведение